Can Poi del Bosc, 13, masia a la Garriga
 Can Poi del Bosc 15, masia a la Garriga